На реке Марне в ходе Первой мировой войны произошло два значительных сражения:
 Битва на Марне (1914)
 Битва на Марне (1918)